Евдокс може да се отнася за:
 Евдокс от Книд (410 пр.н.е. – 355 пр.н.е.), древногръцки учен
 Евдокс от Кизик (2 век пр.н.е.), древногръцки мореплавател